Pisse steht für:

 Urin (niederdeutsch), siehe Urin #Etymologie
 Pisse (Band), deutschsprachige Punkband
 Pisse (Varenne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Varenne